Alexis-Marie Piaget (1802-1870), Zwitsers politicus
Édouard Piaget (1817-1910), Zwitsers entomoloog
Jean Piaget (1896-1980), Zwitsers ontwikkelingspsycholoog
Piaget SA (sinds 1874), Zwitsers horlogemaker en juwelier